Udkant () er en sovjetisk film fra 1933 af Boris Barnet.

Medvirkende 
 Sergej Komarov — Aleksandr P. Gresjin
 Jelena Kuzmina — Anka Gresjina
 Robert Erdmann — Robert Karlovitj
 Aleksandr Tjistjakov — Pjotr Kadkin
 Nikolaj Bogoljubov — Nikolaj Kadkin

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Sovjetiske film fra 1933
Dramafilm fra Sovjetunionen